McCown ist der Familienname folgender Personen:

 Josh McCown (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Theodore D. McCown (1908–1968), US-amerikanischer Paläoanthropologe